Anton Lindholm (né le  à Skellefteå en Suède) est un joueur professionnel suédois de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur.

Biographie 
Il joue son premier match professionnel avec le Skellefteå AIK en division élite suédoise lors de la saison 2011-2012. Lors du repêchage d'entrée dans la LNH 2014, il est choisi par l'Avalanche du Colorado au cinquième tour,  rang au total. Il joue par la suite deux saisons comme joueur régulier en SHL avec l'équipe de Skellefteå avant de partir pour l'Amérique du Nord en acceptant un contrat avec l'Avalanche en .

Lors de sa première saison en sol américain en 2016-2017, il commence la saison dans la LAH avec le Rampage de San Antonio, équipe de ligue mineure affiliée à l'Avalanche. Il fait ses débuts avec l'Avalanche en , prenant part à 12 parties avec l'équipe du Colorado.

Le 10 octobre 2020, il est échangé aux Blackhawks de Chicago avec Nikita Zadorov en retour de Brandon Saad et Dennis Gilbert.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|-
| 2011-2012 ||Skellefteå AIK ||Elitserien ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2012-2013 ||Skellefteå AIK ||Elitserien ||2 ||0 ||0 ||0 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2013-2014 ||Skellefteå AIK ||SHL ||7 ||0 ||0 ||0 ||4 ||14 ||1 ||2 ||3 ||4
|-
| 2013-2014 || Piteå HC || Division 1 || 1 || 0 || 1 || 1 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2014-2015 ||Skellefteå AIK ||SHL ||35 ||0 ||7 ||7 ||35 ||15 ||1 ||4 ||5 ||8
|-
| 2014-2015 ||Malmö Redhawks ||Allsvenskan ||5 ||1 ||2 ||3 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2015-2016 ||Skellefteå AIK ||SHL ||30 ||0 ||4 ||4 ||18 ||16 ||0 ||1 ||1 ||6
|-
| 2016-2017 || Rampage de San Antonio ||LAH ||62 ||2 ||11 ||13 ||39 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2016-2017 || Avalanche du Colorado ||LNH ||12 ||0 ||0 ||0 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2017-2018 || Avalanche du Colorado || LNH ||48 ||0 ||4 ||4 ||14 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2018-2019 || Eagles du Colorado || LAH ||57 ||1 ||7 ||8 ||16 ||4 ||1 ||0 ||1 ||0
|-
| 2018-2019 || Avalanche du Colorado || LNH ||2 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2019-2020 || Eagles du Colorado || LAH ||45 ||1 ||2 ||3 ||14 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2019-2020 || Avalanche du Colorado || LNH || 4 ||0 ||1 ||1 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2020-2021 || IceHogs de Rockford || LAH ||16 ||1 ||2 ||3 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2021-2022 || HK Dinamo Minsk || KHL || || || || || ||

| 66 || 0 || 5 || 5 || 16 || - || - || - || - || -

Au niveau international 

|-
| 2016 || align=left|Championnat du monde || 3 || 0 || 0 || 0 || 0 || align=left| place

Références 

Naissance en novembre 1994
Naissance à Skellefteå
Joueur international suédois de hockey sur glace
Défenseur de hockey sur glace
Choix de repêchage de l'Avalanche du Colorado
Joueur du Skellefteå AIK
Joueur des Malmö Redhawks
Joueur du Rampage de San Antonio
Joueur de l'Avalanche du Colorado
Joueur des Eagles du Colorado
Joueur des IceHogs de Rockford
Joueur du HK Dinamo Minsk